It's Art () è un brano musicale del rapper sudcoreano Psy, sesta traccia del suo quinto album in studio PSYfive, del 2010.

Video musicale 
Il video, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PSY il 6 febbraio 2011, mostra scene tratte da un suo concerto alternate da alcune dietro il backstage.

Note